Olifants River ist der Name folgender Flüsse:

 Olifants River (Westkap), nördlich von Kapstadt
 Olifants River (Gouritz), östlich von Kapstadt
 Olifants River, früherer Name des Lepelle, Südafrika
 Olifants (Auob), Rivier in Namibia